Edward Edwards kan syfta på bland andra:

 Edward Edwards (1742–1815), brittisk amiral
 Edward Edwards (1803–1879), brittisk zoolog
 Edward Edwards (1812–1886), brittisk bibliotekarie